Tomillo negro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia barrelieri; o
 el nombre común de la planta Thymus hyemalis.